Woods Island (Canada), een eiland aan de oostkust van Newfoundland, Canada
 Woods Island (Vermont), een als park erkend eiland in het Champlainmeer van Vermont, Verenigde Staten